Miejscowości w USA:
 White Cloud – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 White Cloud – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
Gminy w USA:
 White Cloud (ang. White Cloud Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 White Cloud (ang. White Cloud Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway